Чероп — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Чероп, Филимон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чероп, Шарон — кенийская бегунья на длинные дистанции.